Eumenia caulleryi är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1922. Eumenia caulleryi ingår i släktet Eumenia och familjen Scalibregmatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
caulleryi